Sahm steht für:

 Sahm (Unternehmen), deutscher Hersteller von Glaswaren
 Sahm (Einheit), ein ungarisches Volumenmaß
 Sahm (Fläche), ein ägyptisches Flächenmaß
 (Banū) Sahm, ein arabischer Clan der Quraisch

Sahm ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Sahm (tätig 1913–1969), deutsch-österreichischer Fotograf
 Doug Sahm (1941–1999), US-amerikanischer Countrymusiker
 Hans-Werner Sahm (1943–2020), deutscher Maler
 Heike Sahm (* 1966), deutsche Germanistin
 Heinrich Sahm (1877–1939), deutscher Politiker, OB von Berlin
 Jürgen Sahm (* 1936), deutscher Physiker 
 Klaus Sahm (* 1990), deutscher Multiinstrumentalist, Songwriter, Produzent, Fotograf und Regisseur
 Kurt Sahm (1924–2009), deutscher Fußballspieler
 Peter R. Sahm (1934–2013), deutscher Weltraumforscher
 Stephan Sahm (* 1959), deutscher Medizinethiker

 Wilfried Schaus-Sahm (* 1949), deutscher Festivalleiter und Künstler
 Wilhelm Sahm (1873–1944), ostpreußischer Schulmann und Lokalhistoriker

Siehe auch:
 Saam
 Zahm